Subject to Change - gruppo musicale statunitense attivo dal 1991 al 1993
Subject to Change - EP dei The Faith del 1983
Subject to Change - album di Henry Threadgill del 1985
Subject to Change - album di Vanessa-Mae del 2001
Subject to Change - album di Kelsea Ballerini del 2022